Шигеллёз — сборная группа инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями рода шигелл (), с фекально-оральным механизмом передачи, характеризующееся развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта преимущественно в дистальном отделе толстой кишки.

Хотя шигеллы ассоциируются с дизентерией, они необязательно должны её вызывать. То, как протекает шигеллёз в большей степени зависит от вирулентности штамма бактерии, количества попавших в организм бактерий и предрасположенности заразившегося человека. В развитых странах шигеллёз обычно протекает в форме водянистой диареи лёгкой или средней тяжести, не отличимой от диареи, вызванной иными причинами.

Для того, чтобы отличать дизентерию, вызванную шигеллами, от амёбной дизентерии её также называют бактериальной дизентерией.

Этиология 
Возбудители — Возбудителем шигеллёза являются бактерии рода Shigella (известно более 40 различных их видов). Они представляют собой грамотрицательные палочки длиной 2 — 3 мкм и шириной 0,5 — 0,7 мкм, спор и капсул не образуют. Различают 4 вида шигелл: S.dysenteriae, (шигеллы Григорьева — Шига), S.flexneri, S.boydii, S.sonnei. Все указанные разновидности шигелл, за исключением последней, имеют серологические разновидности. Шигеллы отличаются достаточно высокой устойчивостью во внешней среде: они могут сохраняться в канализационных водах до 25 — 30 дней, а в почве до 3 — 4 и даже более месяцев. В пищевых продуктах (мясо-молочных, рыбе, салатах и др.) шигеллы могут не только сохраняться, но и размножаться, что наиболее характерно для S.sonnei. При воздействии высокой температуры и дезинфицирующих растворов шигеллы погибают. Важнейшими факторами патогенности шигелл являются инвазивность (способность внедряться в эпителиальные клетки кишечника) и выработка цитотоксинов и эндотоксинов. S.dysenteriae способны продуцировать мощный Шига-токсин.

Шигеллы хорошо растут в большинстве тех же питательных сред, в которых растёт и кишечная палочка, поскольку они из одного семейства (энтеробактерии). При разрушении микробных клеток выделяется эндотоксин, который вызывает симптомы интоксикации. Кроме того, шигеллы продуцируют несколько видов экзотоксина: цитотоксин, повреждающий мембраны эпителиальных клеток; энтеротоксины, усиливающие секрецию жидкости и солей в просвет кишки; нейротоксин, обнаруживаемый в основном у бактерий Григорьева-Шиги (Sh. dysenteriae серовара 1). В современных условиях наибольшее распространение имеют шигеллы Флексенера и Зонне.

Патогенез 
В патогенезе шигеллёзов различают две фазы: тонкокишечную и толстокишечную. При попадании в тонкую кишку шигеллы вырабатывают эндо- и энтеротоксины, действие которых на организм обусловливает развитие интоксикации, через 12-24 ч. шигеллы достигают толстой кишки, где инвазируют эпителиальные клетки, в результате чего происходит их разрушение. Преимущественно поражается дистальный отдел толстой кишки. Поражения кишечника имеют различный характер: от катарального воспаления до эрозивно-язвенного и даже фибринозно-некротического, что и определяет тяжесть болезни.

Клиническая картина 
Длительность инкубационного периода при шигеллёзах составляет, как правило, от 2 до 7 дней (чаще 2 — 3 дня). Однако известно, что при гастроэнтеритическом варианте длительность инкубационного периода может сокращаться до 12 —18 ч.

Течение 
Инкубационный период длится 1—7 дней.

Заболевание начинается быстро. В начале развивается синдром общей интоксикации. Он характеризуется повышением температуры тела, ознобом, чувством жара, разбитости, снижением аппетита, головной болью, снижением артериального давления.

Поражение желудочно-кишечного тракта.
Проявляется болями в животе, вначале тупыми, разлитыми по всему животу, имеющими постоянный характер. Затем они становятся более острыми, схваткообразными, локализуются в нижних отделах живота, чаще слева. Боли обычно усиливаются перед опорожнением кишечника.

Осложнения 
При шигеллёзах осложнения отмечаются редко. К числу возможных состояний, осложняющих течение заболевания, относится инфекционно-токсический шок, который развивается при тяжелом течении болезни. У лиц с ослабленной резистентностью (пожилых, алкоголиков) может развиваться пневмония.

Диагноз 
Несмотря на то, что диагноз шигеллёза может быть установлен на основании типичной клинической картины, для его подтверждения необходимо использовать специальные методы исследования: бактериологические и серологические.

Госпитализация 
Больные с шигеллёзом госпитализируются в инфекционные стационары по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Эпидемиология 
Источник инфекции — больные лица и бактерионосители. Шигеллёз регистрируют в течение всего года с подъёмом заболеваемости в тёплый сезон.Механизмы передачи' — фекально-оральный.

Пути передачи: водный, пищевой, контактно-бытовой (через фомиты). Определённую роль в распространении инфекции играют насекомые-переносчики: мухи, тараканы. Клетки-возбудители инфекции обнаруживаются в кале выздоровевших пациентов до двух месяцев после окончания заболевания.

Инфицирующая доза составляет 200—300 живых клеток, что обычно достаточно для развития заболевания.

В зоне риска находятся дети и люди со слабым иммунитетом, обладатели группы крови А (II), Нр(2), Rh (-), а также жители районов с плохо организованными санитарно-гигиеническими условиями.

Особенности ухода 
Уход за больными с шигеллёзами практически ничем не отличается от ухода за больными с другими острыми кишечными заболеваниями (см. Сальмонеллёз).

Лечение 
Этиотропное (воздействие на возбудителя) лечение производится препаратами:
 препараты нитрофуранового ряда (фуразолидон, фурадонин),
 хинолины (хлорхинальдон),
 фторхинолоны (ципрофлоксацин).

Патогенетическое лечение состоит в дезинтоксикационной терапии изотоническими солевыми растворами (раствор Рингера), энтеросорбентами (энтеросорб, Активированный уголь, Полифепан, Смекта) , а также энзимотерапии и витаминотерапии. Проводят коррекцию дисбактериоза (колибактерин).

Правила выписки из стационара 
Выписка из стационара лиц, перенесших острый шигеллёз, производится не ранее чем через 3 дня после клинического выздоровления и получения отрицательного результата при однократном бактериологическом исследовании кала, проводится не ранее чем через 2 дня после прекращения этиотропной терапии. Лица декретированной группы, перенесшие дизентерию, не подтвержденную бактериологическим исследованием, выписываются из стационара при соблюдении всех перечисленных выше условий. В тех случаях, когда диагноз был подтверждён бактериологическим исследованием, выписка из стационара производится при тех же условиях, но при наличии отрицательного результата, полученного при двукратном бактериологическом исследовании кала. После выписки из стационара больные подлежат диспансерному наблюдению.

Профилактика 
Исключительное значение для профилактики шигеллёзов имеет выявление больных и бактерионосителей, особенно среди лиц, связанных с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов. Именно по этой причине на предприятиях общественного питания, пищевых комбинатах, рынках, в детских учреждениях, на сооружениях водоснабжения необходимо строго соблюдать санитарный режим. Лица, поступающие на работу на указанные предприятия и в учреждения, должны в обязательном порядке проходить однократное бактериологическое обследование кала. Индивидуальная профилактика заключается в соблюдении правил личной гигиены.

Примечания

Литература 
 
 
 

Дизентерия
Бактериальные инфекции